RDD steht als Abkürzung für:

 Radiological Dispersion Device, siehe Radiologische Waffe
 Random Digit Dialing, ein Wählverfahren für Telefonbefragungen
 Rassemblement Démocratique du Dahomé, eine politische Partei in Dahomé
 Redding Municipal Airport in Redding (Kalifornien) (IATA-Code)
 Regression Discontinuity Design, siehe Regressions-Diskontinuitäts-Analyse
 Resilient Distributed Dataset, siehe Apache Spark
 Responsibility Driven Design, eine Analyse- und Entwurfsmethode für die objektorientierte Programmierung

Abkürzung